Alsup ist der Name von:

 Alsup Farm Pond, ein Stausee im US-Bundesstaat Illinois
 Alsup (Missouri), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Missouri
 Alsup Mountain, ein Berg im US-Bundesstaat Oregon

Alsup ist der Familienname folgender Personen:

 Patricia Alsup (* 1961), US-amerikanische Diplomatin

Siehe auch:
 Alsup Creek
 Allsup
 Alsop